Ячменёв — русская фамилия; имеет женскую форму Ячменёва.

Известные носители 
 Ячменёв, Аркадий Николаевич (1933—2014) — советский инженер-металлург.
 Ячменёв, Виталий Александрович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Ячменёв, Леонид Александрович (1938—2021) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Ячменёв, Григорий Егорович (1914—1991) — Герой Советского Союза.